Румунија ће учествовати на Песми Евровизије 2022 у Торину, у Италији. Румунија у 2022. години бира свог представника кроз национално финале.

Пријаве 
Румунски јавни сервис ТВР је расписао конкурс за заинтересоване извођаче и композиторе 26. новембра 2021. и трајао је до 19. децембра исте године. 94 пријаве су стигле на њихову адресу. Комисија чији су чланови били Александра Унгуреану, Озана Барбанчеа, Ранди, Кристијан Фаур и Адријан Ромцеску су послушали све пристигле пријаве 21. и 22. децембра 2021. и сваки члан је оценио сваку пријаву оценом од 1 до 10. После гласања, најбољих 45 пријава су изабране за национално финале. У случају да је један извођач имао више песама које су биле у најбољих 45, она са највише поена би била изабрана. Такмичари су објављени 23. децембра 2021.

Такмичење

Прво полуфинале 
Прво полуфинале ће се одржати од 5. до 10. фебруара 2022. онлајн. 46 песама ће се такмичити, а 20 ће проћи у друго полуфинале. Публика ће гласањем на званичној фејсбук страници румунске евровизијске делегације 9. и 10. фебруара одабрати 5 песама које ће проћи у друго полуфинале. Жири ће одабрати још 15 песама.

Друго полуфинале 
Друго полуфинале ће се одржати 12. фебруара 2022. 20 песама које су се квалификовале из првог полуфинала ће се такмичити, а жири ће одабрати 10 које ће проћи у финале.

Финале 
Финале ће се одржати 5. марта 2022. 10 песама које су се квалификовале из другог полуфинале ће се такмичити, а победника ће одлучити жири и телегласање. 5 чланова жирија ће сваки доделити 1—8, 10 и 12 поена песмама. Телегласање ће доделити 12 поена својој омиљеној песми, а осталим песмама ће доделити поене на основу процента поена у односу на своју омиљену песму. На пример, ако је песма А добила највише телегласова, а песма Б добила 10% гласова које је добила песма А, песма А ће добити 12 поена од публике, а песма Б ће добити 1,2 поена публике.

Референце 

Песма Евровизије 2022. по државама
Румунија у 2022.
Румунија на Песми Евровизије